Кешель (, , ) — украинская и сербская фамилия.

Известные носители 
 Кешель, Дмитрий Михайлович (род. 1951) — украинский закарпатский писатель, драматург. Заслуженный журналист Украины.
 Кешель, Марко (род. 1988)  — сербский баскетболист.